

Ренан () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Ду
 Ренан () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Жура

Ренан — громада в кантоні Берн
 Ренан —  громада в кантоні Во

 Ренан Абнер Ду Кармо де Олівейра — 
 Ренан Бріто Соарес — бразильський футболіст
 Ренан Віктор да Сілва — бразильський футболіст
 Ренан Лоді — 
 Ренан Рібейру — бразильський футболіст
 Ренан Шекероглу — 
 Ренан дос Сантос — бразильський футболіст
 Ренан Брессан — білоруський футболіст бразильського походження
 Ернест Ренан — французький експерт Близького Сходу древніх мов і цивілізацій, письменник, історик, філолог і філософ.